Outrageous:

 Outrageous — третий студийный альбом американского автора-исполнителя Кима Фоули.
 Outrageous — первый альбом ремиксов американской певицы и актрисы Шер.
 Outrageous! — второй студийный альбом шведской группы Alice in Videoland.
 «Outrageous» — песня американской певицы Бритни Спирс из её четвёртого студийного альбома, In the Zone (2003).